Schultes:
 Josef August Schultes
 Julius Hermann Schultes (1804-1840)
 Julius Hermann Schultes (1820-1887)
 Richard Evans Schultes

 Schultesia